Шварценбург:
 Шварценбург — коммуна в Швейцарии, округ Берн-Миттельланд, кантон Берн.
 Шварценбург — бывший округ в Швейцарии, кантон Берн.